Paulo Porto, ator brasileiro
 Paulo Porto (político), político e radialista assassinado em Patos, estado da Paraíba.
 Paulo Porto (treinador de futebol), brasileiro

Ver também

Desambiguações de antropônimos